Make It Hot — может означать:

  — альбом 1998 года Николь Рэй.
  — песня Николь Рэй 1998 года.
  — песня группы VS 2004 года.